Сейн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Сейн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Гар